Het Eredivisie-seizoen 2011/12 was het 56e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Er werd hierin gestreden om het 123e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Willem II was aan het eind van het seizoen 2010/2011 rechtstreeks gedegradeerd naar de Jupiler League en maakte plaats voor de rechtstreekse promovendus RKC Waalwijk uit de Jupiler League. Excelsior en VVV-Venlo wisten de play-offs te overleven. De Eredivisie begon dit seizoen op 5 augustus 2011. Ajax prolongeerde op de voorlaatste speeldag de titel. Het werd voor het tweede jaar op rij en voor de 31ste keer in totaal landskampioen. Twee dagen voor de laatste speelronde maakte de UEFA bekend dat Nederland op basis van het UEFA Fair Playklassement voor het eerst een extra startplaats voor de Europa League kreeg.

Teams

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Punten

Doelpunten voor

Doelpunten tegen

Doelsaldo

Gemiddeld aantal toeschouwers

x 1.000

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Toeschouwersaantallen

Positieverloop per club

Play-offs 
Via play-offs speelden de vier beste ploegen die zich nog niet voor Europees voetbal wisten te plaatsen (FC Twente, Vitesse, N.E.C. en RKC Waalwijk) om een ticket in de voorrondes van de Europa League. Vitesse wist dit ticket uiteindelijk te bemachtigen door te winnen van RKC Waalwijk in de finale van de play-offs.

De nummer 16, VVV Venlo, handhaafde zich in de eredivisie door middel van play-offs met acht teams uit de Jupiler League.

De nummer 17, De Graafschap, degradeerde uit de eredivisie

Officiële eindstand

Wedstrijdverslagen

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers 

Bron: VI

Assists 

Bron: VI

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele en rode kaarten 
 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Kaarten en schorsingen 

Bronnen: Elfvoetbal, KNVB, Eredivisie.nl en Voetbal International
Bij de 5e, 7e, 9e, 11e en elke volgende gele kaart volgt er 1 wedstrijd schorsing.
* Deze speler is tijdens het seizoen veranderd van club.
** Bij deze speler is de gele kaart niet op het wedstrijdformulier vermeld.
1 Geen schorsing, maar telt wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
1 Wel schorsing, maar telt niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).

Uitwerking van de rode kaarten (spelers) 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 1
|align=left| Ruud Vormer
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 11e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 1
|align=left| Rogier Molhoek
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 0
|align=center| 79e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Tackle
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 1
|align=left| Niklas Moisander
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 1
|align=center| 82e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 1
|align=left| Antoine van der Linden
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| RKC Waalwijk
|align=center| 0 - 2
|align=center| 85e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 1
|align=left| Viktor Elm
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| N.E.C.
|align=center| 2 - 1
|align=center| 85e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| Geseponeerd wegensgebrek aan bewijs
|-
|align=left| 3
|align=left| Pavel Čmovš
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 63e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1In beroep 1
|-
|align=left| 3
|align=left| Marcus Nilsson
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Onsportief gedrag
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 4
|align=left| Ramon Zomer
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 2 - 2
|align=center| 64e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 4
|align=left| Purrel Fränkel
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 1
|align=center| 77e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 4
|align=left| Doke Schmidt
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 2 - 2
|align=center| 80e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Tackle
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 5
|align=left| Samuel Scheimann
|align=left| Excelsior
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 2
|align=center| 50e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 5
|align=left| Wilfried Bony
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 4 - 0
|align=center| 70e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 5
|align=left| Marcel Meeuwis
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 3
|align=center| 83e
|align=center| 3 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Tackle
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 5
|align=left| Lorenzo Ebecilio
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 2 - 3
|align=center| 90+2e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 6
|align=left| Ted van de Pavert
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 58e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 7
|align=left| Jagoš Vuković
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 0
|align=center| 19e
|align=center| 7 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 7
|align=left| Michael Zullo
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 0 - 0
|align=center| 44e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Sébastien Delferière 
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 7
|align=left| Kelvin Leerdam
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 1
|align=center| 68e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 8
|align=left| Geoffrey Castillion
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 0
|align=center| 41e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 8
|align=left| Gregory van der Wiel
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 9
|align=left| Gábor Horváth
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 1 - 1
|align=center| 39e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 9
|align=left| Ahmed Musa
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 43e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 9
|align=left| Giorgi Tsjantoeria
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 0 - 1
|align=center| 57e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het geven (of een poging) van een kopstoot aan een tegenspeler
|align=center| 2
|-
|align=left| 9
|align=left| Kevin Conboy
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 0 - 1
|align=center| 57e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Slaande beweging
|align=center| 2
|-
|align=left| 9
|align=left| Eyong Enoh
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 2
|align=center| 70e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 9
|align=left| Stanley Aborah
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 0 - 1
|align=center| 77e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 9
|align=left| Marcus Nilsson
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 0
|align=center| 88e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 10
|align=left| Mark-Jan Fledderus
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 51e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 10
|align=left| Kenneth Vermeer
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 0 - 1
|align=center| 64e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 11
|align=left| Ferry de Regt
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 1
|align=center| 25e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 11
|align=left| Guy Ramos
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 0
|align=center| 64e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 11
|align=left| Daniel Fernández
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 4 - 0
|align=center| 67e
|align=center| 6 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Slaande beweging
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 11
|align=left| Kevin Strootman
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 2
|align=center| 72e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 2 waarvan 1 automatische schorsing isCommissie van beroep: 2
|-
|align=left| 11
|align=left| Christian Supusepa
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 1 - 0
|align=center| 76e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 11
|align=left| Henrico Drost
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 0
|align=center| 80e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 13
|align=left| Andrea Mei
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 1
|align=center| 29e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdTuchtcommissie: vrijgesproken
|-
|align=left| 14
|align=left| Robert Braber
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 62e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 15
|align=left| Samuel Scheimann
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 0
|align=center| 37e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Tackle
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 16
|align=left| Paweł Kieszek
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 0 - 0
|align=center| 43e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 16
|align=left| Sigourney Bandjar
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 0
|align=center| 64e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 16
|align=left| Nicky Hofs
|align=left| Vitesse
|align=center| Thuis
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 75e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Christof Dierick 
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 16
|align=left| Davy Bulthuis
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 2 - 2
|align=center| 90+1e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 16
|align=left| Jeremain Lens
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 0
|align=center| 90+3e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 17
|align=left| Ramon Leeuwin
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 0
|align=center| 10e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Zeer gevaarlijk spel (Tackle);Met twee benen tackelen (poging tot)
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 17
|align=left| Bram Nuytinck
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 53e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Daryl Janmaat
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 0 - 1
|align=center| 41e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 18
|align=left| Kees Luijckx
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 0
|align=center| 56e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Roly Bonevacia
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 0
|align=center| 60e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 19
|align=left| Lerin Duarte
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| Excelsior
|align=center| 3 - 0
|align=center| 53e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Luc Wouters 
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 20
|align=left| Bryan Linssen
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 0
|align=center| 38e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Tackle
|align=center| 4
|-
|align=left| 20
|align=left| Anthony Lurling
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 0
|align=center| 90+2e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 21
|align=left| Evander Sno
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 29e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Tackle
|align=center| 4
|-
|align=left| 22
|align=left| Niklas Moisander
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 0
|align=center| 15e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 22
|align=left| Stanislav Manolev
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 2 - 0
|align=center| 56e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 22
|align=left| Paweł Kieszek
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 1
|align=center| 75e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Wim Smet 
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2
|-
|align=left| 22
|align=left| John Guidetti
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| RKC Waalwijk
|align=center| 1 - 0
|align=center| 77e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 22
|align=left| Peter Wisgerhof
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 0 - 3
|align=center| 80e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 24
|align=left| Douglas
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 4
|align=center| 51e
|align=center| 2 - 6
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Natrappende beweging
|align=center| 3
|-
|align=left| 24
|align=left| Nick Viergever
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 3 - 0
|align=center| 55e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Hands
|align=center| 1
|-
|align=left| 24
|align=left| Johan Kappelhof
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 88e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jack van Hulten
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 25
|align=left| Stanislav Manolev
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 2 - 1
|align=center| 42e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 25
|align=left| Robbert Schilder
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 1
|align=center| 61e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 25
|align=left| Maya Yoshida
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 2 - 1
|align=center| 73e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Elleboogstoot
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 25
|align=left| Miquel Nelom
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 1
|align=center| 77e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 26
|align=left| Ali Boussaboun
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 0
|align=center| 25e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 26
|align=left| Remko Pasveer
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 0
|align=center| 42e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 1
|-
|align=left| InhR20
|align=left| Rogier Meijer
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 2
|align=center| 58e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 27
|align=left| Alje Schut
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 1
|align=center| 68e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 27
|align=left| Nourdin Boukhari
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| N.E.C.
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90+1e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 28
|align=left| Lion Kaak
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 1 - 0
|align=center| 42e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 28
|align=left| Brett Holman
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 2 - 2
|align=center| 63e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 28
|align=left| Nana Asare
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Excelsior
|align=center| 2 - 2
|align=center| 83e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 29
|align=left| Brian Vandenbussche
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 0
|align=center| 3e
|align=center| 0 - 5
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2
|-
|align=left| 29
|align=left| Nemanja Gudelj
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 2
|align=center| 89e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Slaande beweging
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 4 waarvan 1 voorwaardelijk proeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 31
|align=left| Lerin Duarte
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 1 - 3
|align=center| 78e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Ernstig gemeen spel
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 31
|align=left| Mark Looms
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 2 - 3
|align=center| 87e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 32
|align=left| Kenneth Omeruo
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 2 - 1
|align=center| 69e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Jack van Hulten
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 32
|align=left| Jordy van Deelen
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 2
|align=center| 75e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 32
|align=left| Paweł Kieszek
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 2
|align=center| 82e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2
|-
|align=left| 33
|align=left| Mick van Buren
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 2 - 2
|align=center| 82e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Ernstig gemeen spel
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 33
|align=left| Kevin Visser
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 5 - 0
|align=center| 90e
|align=center| 5 - 0
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Ernstig gemeen spel
|align=center| 3
|}

Uitwerking van de rode kaarten of het wegsturen van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Naam(Functie)
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Reden
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 3
|align=left| Jan Wouters (assistent-trainer)
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 1
|align=center| 88e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het verlaten van de instructiezone zonder toestemming van de scheidsrechter en/of het opzettelijk wegtrappen van een bal en/of het gebruiken van grove of beledigende taal jegens de scheidsrechter
|align=center| 2
|-
|align=left| 4
|align=left| Richard Roelofsen (assistent-trainer)
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 1
|align=center| 77e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Het gebruiken van grove of beledigende taal jegens de 4e official
|align=center| 1
|-
|align=left| 13
|align=left| John van den Brom (hoofdcoach)
|align=left| Vitesse
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 0 - 4
|align=center| 57e
|align=center| 0 - 4
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Aanmerkingen op de leiding
|align=center| Geseponeerd wegensgebrek aan bewijs
|-
|align=left| 13
|align=left| Ruud Brood (hoofdcoach)
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 76e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het duwen van de vierde official
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 23
|align=left| Peter Bosz (hoofdcoach)
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 2 - 0
|align=center| 30e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Aanmerkingen op de leiding
|align=center| 1
|-
|align=left| 24
|align=left| Gertjan Verbeek (hoofdcoach)
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 3 - 1
|align=center| 64e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| In woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage (tijdens en na het duel) en/of het tegen de 4e official aanlopen/botsen dan wel duwen
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 waarvan 1 voorwaardelijkCommissie van beroep: 2 waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| InhR20
|align=left| Richard Roelofsen (hoofdcoach)
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 2
|align=center| 90e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Het gebruiken van grove of beledigende taal jegens de arbitrage
|align=center| 1
|-
|align=left| 31
|align=left| Peter Bosz (hoofdcoach)
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 2 - 3
|align=center| 89e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| In woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage en/of het meermalen weigeren te voldoen aan het verzoek van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten
|align=center| 2
|}

Uitwerking van rode kaarten uit andere competities (spelers) 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=75|SR
!align=left width=120|Speler
!align=left width=160|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=160|Tegenstander
!align=center width=90|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=270|Overtreding
!align=center width=175|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 1
|align=left| Quenten Martinus
|align=left| Jong sc Heerenveen/FC Emmen
|align=center| Uit
|align=center| Jong N.E.C./FC Oss
|align=center| 0 - 2
|align=center|
|align=center| Onsportief gedrag(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 2
|align=left| Hyun Jun Suk
|align=left| Jong FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Jong Vitesse/AGOVV
|align=center| 0 - 1
|align=center| Christiaan Bax
|align=center| Onsportief gedrag(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 4
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 3
|align=left| Toine van Huizen
|align=left| Jong AZ
|align=center| Uit
|align=center| Jong PSV
|align=center| 4 - 0
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Tackle(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3
|-
|align=left| 2e ronde KNVB beker
|align=left| Jonas Ivens
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 4 - 2 n.v.
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 1
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 5
|align=left| Youri Loen
|align=left| Jong N.E.C./FC Oss
|align=center| Thuis
|align=center| Jong Feyenoord/Excelsior
|align=center| 1 - 4
|align=center| Edwin van de Graaf
|align=center| Tackle(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 11
|align=left| Luís Pedro
|align=left| Jong Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Jong De Graafschap
|align=center| 3 - 2
|align=center|
|align=center| Grove of beledigende taalgebruik(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 13
|align=left| Leroy George
|align=left| Jong N.E.C./FC Oss
|align=center| Uit
|align=center| Jong Vitesse/AGOVV
|align=center| 4 - 1
|align=center|
|align=center| Aanmerkingen op de leiding(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| Geseponeerd wegensgebrek aan bewijs
|-
|align=left| KNVB beker Beloften Kwartfinales
|align=left| Kevin van Diermen
|align=left| Jong Vitesse/AGOVV
|align=center| Uit
|align=center| Jong Heracles Almelo
|align=center| 3 - 4
|align=center| Davy Otto
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Achtste finales KNVB beker
|align=left| Rick ten Voorde
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 3 - 2
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Tackle(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| Geseponeerd wegensgebrek aan bewijs
|-
|align=left| Achtste finales KNVB beker
|align=left| Esteban Alvarado
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 0 Gestaakt in 37e minuut
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Een gewelddadige handeling(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 14
|align=left| Abdisalam Ibrahim
|align=left| Jong N.E.C./FC Oss
|align=center| Uit
|align=center| Jong sc Heerenveen/FC Emmen
|align=center| 2 - 3
|align=center|
|align=center| Tackle(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Kwartfinales KNVB beker
|align=left| Evander Sno
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 3 - 0
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Elleboogstoot(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 2waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 23
|align=left| Gaby Jallo
|align=left| Jong Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Jong N.E.C./FC Oss
|align=center| 2 - 2
|align=center|
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| PET Halve finale Wed 2
|align=left| Bram Nuytinck
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 2 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 9
|align=left| Frank van der Struijk
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 0 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het in diskrediet (in zijn algemeen) brengen van het betaald voetbal
|align=center| 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 12
|align=left| Guyon Fernandez
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| N.E.C.
|align=center| 0 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Vermeende slaande beweging
|align=center| 6
|-
|align=left| 13
|align=left| Gábor Horváth
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 2
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Een gewelddadige handeling
|align=center| 3Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 4
|-
|align=left| 15
|align=left| Wesley de Ruiter
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 4 - 1
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Middelvinger opsteken naar supporters
|align=center| 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 20
|align=left| Anthony Lurling
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het op verbale wijze in diskrediet brengen van de arbitrage na afloop
|align=center| Berisping
|-
|align=left| 23
|align=left| Guyon Fernandez
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 2
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Het geven (of een poging) van een kopstoot aan een tegenspeler
|align=center| 5
|}

Trivia 
 FC Twente begon met Co Adriaanse net als vorig seizoen alweer met een nieuwe trainer aan het seizoen. Adriaanse volgde Michel Preud'homme op, die een transfer naar Al Shabab maakte. Twente startte in seizoen 2007/08 voor het laatst met een Nederlandse oefenmeester. Adriaanse zelf keert voor het eerst sinds 2005 weer terug in de Eredivisie. Destijds was hij trainer van AZ.
 ADO Den Haag, Ajax, Excelsior, Feyenoord, De Graafschap, N.E.C., FC Twente, FC Utrecht, Vitesse en VVV-Venlo begonnen allemaal met een andere trainer dan waarmee ze seizoen 2010/11 zijn begonnen.

Zie ook 
 Records Eredivisie seizoen 2011/12

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2011/12